Tenisový turnaj ATP Valencia Open 500 2009 se konal ve dnech 2. – 8. listopadu ve španělské Valencii venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 019 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2009